Ulanowice ist der Name folgender Orte in Polen mit deutschen Namen Ullersdorf:
 Ulanowice (Lubawka) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Ulanowice (Otmuchów) in der Woiwodschaft Oppeln